:
 Wire — британская рок-группа.
 The Wire — музыкальный журнал.
 Прослушка () — американский телевизионный сериал.
  — компьютерная программа для мгновенного обмена сообщениями.